Raya venenosa es el nombre común dado a las especies de peces de dos de las familias de las que componen el orden Rajiformes:

 Dasyatidae: rayas venenosas comunes.
 Potamotrygonidae: rayas venenosas de Sudamérica.